Haidari ist der Familienname folgender Personen:

 Ali al-Haidari († 2005), irakischer Politiker und Gouverneur sowie Bürgermeister von Bagdad
 Kawash Haidari (* 1992), afghanischer Fußballtorhüter
 Sahar al-Haidari (1962–2007), irakische Journalistin

Haidari ist auch die Bezeichnung für:
 KZ Chaidari, Konzentrationslager des NS-Regimes nahe Athen